Gioia  kan syfta på:

 Gioia – det femte studioalbumet av den italienska musikgruppen Modà
 Gioia dei Marsi – ort och kommun i provinsen L'Aquila i regionen Abruzzo i Italien
 Gioia del Colle – kommun i storstadsregionen Barii regionen Puglia i Italien
 Gioia Sannitica – ort och kommun i provinsen Caserta i regionen Kampanien i Italien
 Gioia Tauro – ort och kommun i storstadsregionen Reggio Calabria i regionen Kalabrien i Italien